Иван Марчук:
 Марчук, Иван Дмитриевич (род. 1944) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Марчук, Иван Иванович (1922—1986) — советский дипломат.
 Марчук, Иван Степанович (род. 1936) — украинский художник, живописец.